Biot kan henvise til:

Steder 
 Britisk territorium i det indiske ocean, engelsk British Indian Ocean Territory, forkortet BIOT
 Biot (Alpes-Maritimes), en kommune i Provence-Alpes-Côte d'Azur i Frankrig
 Biot, en landsby i Castelnau-de-Brassac, Midi-Pyrénées i Frankrig

Andet 
 Biot, et efternavn i fransktalende lande
 Gustave Joseph Biot, belgisk kobberstikker og maler
 Jean-Baptiste Biot, fransk fysiker og astronom

 Biot (månekrater), et månekrafter opkaldt efter Jean-Baptiste Biot
 Biot–Savarts lov, en lovmæssighed opkaldt efter Jean-Baptiste Biot